Люэ () — река в Германии
 Люэ () — остров в Дании